Соллогуби — шляхетський, надалі графський рід з Великого Князівства Литовського. Відомі носії прізвища:

 Соллогуб Василь Устинович (1848—1917) — генерал від інфантерії
 Соллогуб Володимир Олександрович (1813—1882) — російський письменник і драматург
 Соллогуб Всеволод Борисович (1912—1988) — український геофізик
 Соллогуб Лев Олександрович (1812—1852) — секретар російського посольства у Відні
 Соллогуб Микола Володимирович (1883—1937) — комдив Червоної армії

Див. також 
 Сологуб